Die Corgoň liga 2007/08 war die 15. Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse der Männer im Fußball. Die Saison begann am 14. Juli 2007 und endete am 31. Mai 2008. Titelverteidiger war MŠK Žilina. FC Artmedia Petržalka wurde zum zweiten Mal Meister. Am 20. Mai 2008 sicherte sich die Mannschaft die Meisterschaft gegen den FC Senec.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele. Der Letzte stieg direkt ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2007 08
Fußballsaison 2007/08